Тепонастла има више значења:

 Тепонастла (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тепонастла (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тепонастла (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепонастла (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику